Макат — топоним в Казахстане:
 Макат — посёлок городского типа, Атырауская область, Казахстан
 Макат — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Макат — месторождение
 Макат — бухарский худат